Ampelia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ampeliá, ort, Epirus, Thesprotia, 
 Ampélia (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ampélia (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Ambélia (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 
 Ambélia (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar